

Personnalités 

 Jean Chappe d'Auteroche (1722-1769), scientifique français ;
 Claude Chappe (1763-1805), inventeur français du télégraphe Chappe, neveu de Jean Chappe d'Auteroche ;
 Ignace Chappe (1760-1829), membre de l’assemblée législative, frère aîné de Claude Chappe ;
 Joseph Chappe (1888-1960), évêque du Puy-en-Velay ;
 Georges Chappe (1944-), coureur cycliste français ;
 Nicole Chappe (1956-), femme de lettres française ;
Thibault Chappe (1980-), photographe français ;

 Pierre François Chappe(1765 - 1834), administrateur des télégraphes, frère de Claude Chappe ;
 René Chappe (1769 - 1854), administrateur des télégraphes, frère de Claude Chappe ;
 Abraham Chappe (1773 - 1849), administrateur des télégraphes, frère de Claude Chappe.

Toponyme 

 Chappe est un cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.
 Le moulin de la Chappe, moulin hydraulique situé sur le cours de l'Auron à Bourges (France).

Construction 
 Chappe est parfois utilisé en lieu du mot chape, qui désigne divers objets revêtements, dans le bâtiment, la construction mécanique, ou l'habillement.

Liturgie 
Une chappe est aussi le nom du manteau ou cape utilisé par le pape, les évêques et autre religieux lors des cérémonies religieuses. 
On note également la chappe ou manteau de sacre faisant partie des regalia utilisé lors des sacre des rois.

Industrie 
 Chappe. Soie chappe ou filoselle. La soie chappe est une soie grossière; il s'agit d'un déchet de soie naturelle, crée durant le dévidage de la soie à partir de vers à soie.
Le terme chappe est très utilisée en Suisse, il désigne souvent des objets confectionnés dans cette matière et en particulier des rubans, des tresses et divers tissus.

Voir aussi 
 Tour Chappe : moyen de communication du télégraphe Chappe.
 
 
Homonymie de patronyme

ru:Шапп